Amatitlán es un topónimo náhuatl que significa Cerca del amate (una especie de árbol de cuya corteza se hace papel desde tiempos prehispánicos). Puede referirse a:

 Amatitlán (Guatemala): municipio del Departamento de Guatemala en la República de Guatemala
 Amatitlán (departamento): extinto departamento de la República de Guatemala
 Amatitlán (Veracruz).
 Lago Amatitlán: cuerpo de agua próximo al municipio del mismo nombre en Guatemala.
 Amatitlán (Cuernavaca): Barrio de la capital del estado de Morelos